Dévavári Zoltán (1928–2007), Dér Zoltán publikációs néven vajdasági magyar irodalomtörténész
 Dévavári Zoltán (1977–) történész